Koń Polski – kabaret 
 Koń Polski– miesięcznik

Zobacz też
 Konik polski – rasa koni